Мурашкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Мурашкин, Алексей Венедиктович (1905—1923) — один из пяти курсантов-ленинцев, совершивших подвиг в окрестностях города Ангрена в июле 1923 года во время боёв с отрядами басмачей.
 Мурашкин, Борис Михайлович (1934—2019) — советский и российский физик-теоретик, общественный деятель, лауреат Ленинской премии.
 Мурашкин, Михаил Фёдорович (1914—1977) — Герой Советского Союза.
 Мурашкин, Пётр Андреевич (1928—2015) — Герой Социалистического Труда, токарь.
 Мурашкин, Яков Андреевич (1917—1946) — гвардии майор, лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.
 Мурашкин, Евгений Михайлович (1928—2001) — конструктор советских бронетранспортёров.

 Мурашкина, Александра Васильевна (1926—2012) — работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.

Другое 
 Мурашкин — персонаж книги «Незнайка в Солнечном городе».

См. также 
 Мурашко
 Мурашкино

Примечания